Буира:

 Буира — город на севере Алжира.
 Буира — провинция (вилайя) в северной части Алжира.